Con l'espressione di Concilio di Tiro si indicano tre diversi eventi:

 Primo concilio di Tiro (335), in cui fu giudicato Atanasio
 Secondo concilio di Tiro (449), in cui fu giudicato Iba, vescovo di Edessa
 Terzo concilio di Tiro (514 o 515), che sconfessò il Concilio di Calcedonia.